Муравино — название населённых пунктов в России:

 Муравино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Муравино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.